Faye Dunaway
Pete Dunaway
Jim Dunaway

Desambiguações de sobrenomes